Diazona är ett släkte av sjöpungar. Diazona ingår i familjen Diazonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Diazona